Austriacka Formuła 3 Sezon 2016 – trzydziesty czwarty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2016
2016 w sportach motorowych